Paul Joseph Marie Giacobbi (1896-1951), Frans politicus, afkomstig van Corsica
Paul Giacobbi (Corsica) (°1957), Frans politicus, President van de Generale Raad van het departement Haute-Corse